Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy – naukowy instytut branżowy z siedzibą w Krakowie.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 genetyczne doskonalenie i technologia chowu zwierząt gospodarskich,
 cytogenetyka, immunogenetyka, fizjologia i biotechnologia rozrodu zwierząt,
 fizjologia i technologia żywienia zwierząt gospodarskich,
 doskonalenie warunków środowiska produkcyjnego,
 skażenie środowiska przez fermy zwierzęce,
 opracowywanie metod wartości hodowlanej i rzeźnej zwierząt oraz surowców pochodzenia zwierzęcego,
 ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IZ-PIB  [dostęp 20 maja 2009]
 Oficjalna strona IZ-PIB Pawłowice  [dostęp 20 maja 2009]
 
 

Zootechniki
Zootechnika